Ламара Естатовна Алания (1936 — ?) — машинист линии скручивания чайного листа Зугдидской чайной фабрики № 2 производственного объединения чайной промышленности «Чай-Грузия» Министерства пищевой промышленности Грузинской ССР, Герой Социалистического Труда (17.03.1981).

Родилась в деревне в семье колхозников-чаеводов.

В 1956 г. окончила среднюю школу и уехала в Зугдиди. Поступила работать крутильщицей на Зугдидскую чайную фабрику № 2. Самостоятельно, без периода ученичества, освоила все навыки профессии.

Участвовала в испытаниях и наладке механизированной технологической линии скручивания чайного листа производительностью 25—30 тонн зеленого листа в сутки, которая исключила тяжелый ручной труд — загрузку и выгрузку роллеров. Указала ряд технических недоделок и предложила методы их исправления, за что изобретатели кандидаты технических наук Реваз Джинджолия, Реваз Хоперия и Георгий Цинцадзе включили её в число соавторов.

Личный план десятой пятилетки выполнила досрочно — к 1 Мая. Сверх плана выработала 100 тонн продукции на 20 тысяч рублей.

Герой Социалистического Труда (17.03.1981).

Источники 
 https://www.tea-terra.ru/2014/01/26/12869/